Szilágyi Aladár (1868–1955) színművész, színházi rendező
Szilágyi Aladár (1943–2020) bánsági magyar helytörténész, újságíró, publicista